Karl von lewinski ist der Name folgender Personen:
* Karl von Lewinski (Offizier) (1858–1937), preußischer Generalleutnant
 Karl von Lewinski (Jurist) (1875–1951), deutscher Jurist und Diplomat